Liga de Fútbol Americano steht für:

 Liga de Fútbol Americano Profesional
 Liga Nacional de Fútbol Americano

Siehe auch:
 Liga Portuguesa de Futebol Americano